Виттинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1856—1923) — прусский политик и финансист.
 Виттинг, Рольф Йохан (1879—1944) — финский политик и дипломат; с 1940 по 1943 годы — министр иностранных дел Финляндии.
  (1918—2001) — австралийский писатель и новелист.